Osoby o tym nazwisku:
 James Pradier – francuski rzeźbiarz
 Perrette Pradier – francuska aktorka filmowa i teatralna
 Pierre Pradier – francuski lekarz i działacz społeczny